Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 161001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 18 lipca 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

161001-161100

161101-161200

161201-161300

161301-161400

161401-161500

161501-161600

161601-161700

161701-161800

161801-161900

161901-162000

Przypisy 

Lista planetoid 161001-162000